Stanfaste/Stanvaste, ook wel kogelamarant, Latijn Gomphrena globosa, een bloem in tropisch Zuid-Amerika
 Loge De Stanfaste, een vrijmetselaarsloge in Paramaribo
 Radio Stanvaste, een radiostation in Rotterdam
 Stanvaste Singers, een Surinaamse zanggroep